onderdeel van De Volksbank N.V.: een Nederlandse bank
SNS REAAL, een voormalige Nederlandse bank-verzekeraar, op 1 februari 2013 genationaliseerd
Scuola Normale Superiore di Pisa, een onderwijsinstituut in Pisa
Servische Nationale Partij (Montenegro) (Srpska narodna stranka), een Montenegrijns-Servische politieke partij (2006-2009)
Servische Progressieve Partij (Srpska napredna stranka), een Servische politieke partij
Sloveense Nationale Partij (Slovenska nacionalna stranka), een Sloveense politieke partij
Slowaakse Nationale Partij (Slovenská národná strana), een Slowaakse politieke partij
Steak n Shake, een restaurantketen in de Verenigde Staten
Street News Service, een persbureau voor straatkranten